Název Oak Creek Township nese více sídelních útvarů ve Spojených státech amerických:
 Oak Creek Township (Butler County, Nebraska) – sídelní útvar v okrese Butler County v Nebrasce
 Oak Creek Township (Saunders County, Nebraska) – sídelní útvar v okrese Saunders County v Nebrasce
 Oak Creek Township (Severní Dakota) – sídelní útvar v Severní Dakotě

Rozcestníky - místopisné jméno